Csehország
 Bohuňovice, település az Olomouci járásban
 Bohuňovice, település a Svitavyi járásban